Кри́сти (Christie, Christy, Cristi, Cristy) — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Кристи, Агата (1899—1976) — английская писательница и драматург, автор детективов.
 Кристи, Вильгельм (1778—1849) — норвежский политический и государственный деятель.
 Кристи, Гвендолин (род. 1978) — британская актриса.
 Кристи, Говард Чендлер (1873—1952) — американский художник.
 
 Кристи, Джеймс (1730—1803) — английский антиквар.
 Кристи, Джеймс (сын) (1773—1831) — английский антиквар, публицист, сын Дж. Кристи.
 Кристи, Джеймс Уолтер (род. 1938) — американский астроном.
 Кристи, Джейсон (род. 1990) — новозеландский шоссейный велогонщик.
 Кристи, Джереми (род. 1983) — новозеландский футболист, полузащитник.
 Кристи, Джефф (род. 1983) — канадский саночник.
 
 Кристи, Джордж (1934—2014) — британский оперный менеджер, основатель Глайндборнского оперного фестиваля.
 Кристи, Джули (род. 1940) — британская актриса.
 Кристи, Джун (урождённая Ширли Лустер; 1925—1990) — американская джазовая певица.
 Кристи, Дуг (род. 1970) — американский баскетболист.
 
 Кристи, Крис (род. 1962) — американский политик, с 2010 года — губернатор штата Нью-Джерси.
 Кристи, Леонид Михайлович (1910—1984) — советский режиссёр документального кино, народный артист РСФСР (1969).
 Кристи, Линфорд (род. 1960) — британский спринтер, олимпийский чемпион 1992 года.
 Кристи, Лорен (род. 1968) — английская певица.
 Кристи, Лу (род. 1943) — американский певец.
 Кристи, Михаил Константинович (1890—1965) — советский учёный, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, лауреат Сталинской премии (1946), заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Кристи, Михаил Петрович (1875—1956) — уполномоченный Наркомпроса в Петрограде/Ленинграде (1918—1926), зам. зав. Главнаукой с 1926. Директор Третьяковской галереи (1930—1939).
 Кристи, Нильс (род. 1928) — норвежский криминолог и писатель, один из основателей аболиционизма в криминологии.
 Кристи, Оскар (1916—1965) — чилийский карабинер, призёр Олимпийских игр.
 Кристи, Перри (род. 1943) — багамский политик, премьер-министр Багамских островов с 2012 года.
 Кристи, Раджендра (род. 1938) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Кристи, Райан (род. 1995) — шотландский футболист.
 Кристи, Роберт (1916—2012) — американский физик-теоретик, участвовавший в Манхэттенском проекте.
 Кристи, Сайрус (род. 1992) — английский футболист ирландского происхождения, защитник.
 Кристи, Сергей Михайлович (1921—1986) — автор бардовских песен, журналист.
 Кристи, Томас (1761—1796) — английский публицист.
 Кристи, Уильям (род. 1944) — американский и французский клавесинист и дирижёр.
 Кристи, Уильям (1845—1922) — британский астроном, королевский астроном в 1881—1910 гг.
 Кристи, Уинифред (1882—1965) — британская пианистка.
 Кристи, Уоррен (род. 1975) — канадский актёр северо-ирландского происхождения.
 Кристи, Флоренс Леона (более известная как Томпсон, Флоренс Оуэнс; 1903—1983) — гражданка США, чья фотография стала одним из символов Великой депрессии.
  (1881—1951) — канадо-американский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.
 Кристи, Элиз (род. 1990) — британская шорт-трекистка, призёр чемпионата мира.

Псевдонимы 
 Анн Кристи (настоящее имя Кристианне Лейнарц; 1945—1984) — бельгийская эстрадная певица.

Другое 
 Танк Кристи — американский танк конструктора Джона Уолтера Кристи, использованный в качестве прототипа для советского танка Т-34.
 Кристи (дворянский род) — российский дворянский род, крупные бессарабские землевладельцы.
 Кристи (район Собранце) — деревня в Словакии, в районе Собранце.
 Кристи (аукцион)
 Агата Кристи (значения)
 Christie

Примечания